Filmfare Award за лучший мужской закадровый вокал — категория старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, предназначенная для награждения вокалистов за лучшее закадровое исполнение песни/темы в фильме за предыдущий год. Категория награды за лучший закадровый вокал, первоначально без разделения вокалистов и вокалисток, была введена на 6-й церемонии награждения Filmfare Awards в 1959 (по заслугам в предыдущем, 1958 году), а впоследствии была перенята и другими индийскими кинопремиями, став одной из их специфических черт.

Введению категории предшествовал случай на 4-й церемонии награждения Filmfare Awards в 1957 году, когда в качестве лучшей песни болливудского кино была премирована композиция «Rasik Balma» из фильма , написанная  на слова Хасрата Джайпури, а исполнявшая её в фильме известнейшая закадровая певица Лата Мангешкар отказалась петь её вживую на церемонии, мотивировав это протестом против отсутствия категории для вокалистов. Она же и стала первым, безальтернативным лауреатом премии два года спустя и практически «монополизировала» женский вокал в этой категории до середины 1960-х годов. Первым мужчиной-лауреатом этой категории на следующий (1960) год стал Мукеш, а впоследствии (после 1967 года) по инициативе всё той же Латы Мангешкар категория была разделена на две, в которой соревновались отдельно певцы-мужчины и женщины.

Последним, в 2021 году, премии за лучший мужской закадровый вокал удостоен певец Рагхав Чайтанья, исполнивший песню «Ek Tukda Dhoop» в фильме , вышедшем в прокат в 2020 году.

Статистика премии 
 Наибольшее количество выигранных премий в категории: Кишор Кумар (8 побед), на втором месте — Мохаммед Рафи и  (6 побед).
 Наибольшее количество номинаций: Кишор Кумар (27), ему же принадлежит рекорд количества номинаций в один год (4).
 Наибольшее количество номинаций без единой победы:  и KK (по 6).
 Наибольшее количество последовательных побед:  (все 5 побед — с 1991 по 1995 год) и Ариджит Сингх (5 побед с 2016 по 2020 год).
 Наибольшее количество последовательных номинаций: Удит Нараян и Сону Нигам — по 10 номинаций подряд (соответственно в 1993—2002 и 2000—2010 годах).
 Наиболее возрастной и молодой лауреаты: Кишор Кумар и Ариджит Сингх (соответственно 57 и 26 лет на момент последней победы первого и первой победы второго).
 Наиболее возрастной и молодой номинанты: тот же Кишор Кумар и Мастер Вигнеш.

Победители и номинанты 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии. Лауреаты отмечены знаком «•» и выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

В общей категории «За лучший закадровый вокал» до её разделения (1959—1967 годы) 
Номинации и победы женщин-вокалисток (фактически, в этот период — только Латы Мангешкар) помечены аналогично мужским, но с затемнением соответствующих строк.

После разделения, в категории «За лучший мужской закадровый вокал»

Конец 1960-х годов

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Реплика из интервью с Удитом Нараяном как номинантом на премию 2005 года, сравнивающая шансы двух исполненных им песен из разных фильмов, на официальном сайте премии.
 Интервью с Шааном как номинантом на премию 2006 года и его аудиозапись на официальном сайте премии.

Награды, появившиеся в 1959 году
Музыкальные премии
М
Награды, вручаемые только мужчинам